Anna Foerster (1971-), réalisatrice et directrice de la photographie américaine ;
  (1881-1958), joueur de billard carambole allemand ;
 Charles Foerster (), sculpteur, graveur et médailleur d'origine autrichienne ;
 Dominique Gonzalez-Foerster (1965-), artiste et réalisatrice française ;
  (1866-1931), chimiste allemand ;
 Heinz von Foerster (1911-2002), philosophe, physicien et cybernéticien austro-américain ;
 Josef Bohuslav Foerster (1859-1951), compositeur tchèque de musique classique ;
 Karl Foerster (1874-1970), jardinier, pépiniériste, écrivain et philosophe du jardin allemand ;
  (1873-1941), neurologiste allemand ;
 Otto-Wilhelm Foerster (1885-1966),  allemand ;
 Philippe Foerster (1954-), scénariste et dessinateur belge de bande dessinée ;
 Wendelin Foerster (1844-1915), philologue autrichien ;
 Wilhelm Foerster (1832-1921), astronome allemand ;
 Willy Rudolf Foerster (1905-1966), surnommé le , ingénieur et industriel allemand ;
 Wolfgang Foerster (1875-1963), officier prussien et historien.

Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique